Oegg ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Oegg (1870–1959), deutscher Reichsgerichtsrat, erste Präsident des Reichsarbeitsgerichts
 Johann Anton Oegg (1745–1800), fürstbischöflicher Hofschlosser und Kunstschmied, Sohn von Johann Georg Oegg
 Johann Georg Oegg (1703–1782), fürstbischöflicher Hofschlosser und Kunstschmied in Würzburg
 Joseph Oegg (1798–865), deutscher Gerichtsarzt und psychiatrisch tätiger Arzt

Siehe auch:
 ÖGG